A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017 foi a 48ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorreu de 3 a 25 de janeiro, a final foi disputada no Estádio do Pacaembu na data do aniversário da cidade de São Paulo. A competição foi disputada por 120 times, divididos em 30 grupos. O torneio superou o recorde de participantes da edição anterior. Com isso, apenas os dois primeiros de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que era composta por rodadas mata-matas.

Pela primeira vez em muitos anos, o estado do Amapá não teve representante estadual na Copinha.

O clube do Haiti, Pérolas Negras foi o único time estrangeiro, que participou pela segunda vez da competição, a primeira foi na temporada de 2016.

Cidades Sedes   

Além dos estádios abaixo:

 Salvador Russani ( Atibaia)
 Arena Capivari ( Capivari)
 Jardim Martins ( Cravinhos)
 Virgílio Holtz ( Itararé)
 Agostinho Prada ( Limeira)
 Abreuzão ( Marília)
 Dr. Ismael de Biasi ( Novo Horizonte
 Tenente Carriço ( Penápolis)
 Ernesto Rocco ( Porto Feliz)
 Luís Augusto de Oliveira ( São Carlos)
 Alberto Victolo ( Tanabi)
 Arena Plínio Marin ( Votuporanga)

Localização das cidades

Equipes participantes 
Estas são as 120 equipes que participaram nesta edição:

Alterações no regulamento
Além do acréscimo no número de participantes e grupos, a "copinha" proporcionará até seis substituições para cada clube. Segundo o regulamento, para que não haja impacto no tempo de bola rolando, as equipes poderão realizar as seis alterações em três atos, resultando em pelo menos duas de uma vez. A decisão foi adotada pela federação após conversas com o "Movimento de Formação do Futebol Brasileiro", que reúne vários times do futebol brasileiro. A decisão levou em conta a saúde física dos atletas, pois a competição é realizada em um curto período de tempo. Além de dar mais oportunidades para outros atletas atuarem.

Primeira fase
A primeira fase consiste com as 120 equipes participantes divididas em 30 grupos de 4 clubes cada, os grupos foram revelados em 24 de novembro de 2016.

Grupo 1 (Votuporanga)

Grupo 2 (Tanabi)

Grupo 3 (São José do Rio Preto)

Grupo 4 (Novo Horizonte)

Grupo 5 (Marília)

Grupo 6 (Penápolis)

Grupo 7 (Araraquara)

Grupo 8 (Cravinhos)

Grupo 9 (São Carlos)

Grupo 10 (Limeira)

Grupo 11 (Jundiaí)

Grupo 12 (Atibaia)

Grupo 13 (Capivari)

Grupo 14 (Porto Feliz)

Grupo 15 (Indaiatuba)

Grupo 16 (Itu)

Grupo 17 (Taubaté)

Grupo 18 (Guaratinguetá)

Grupo 19 (Taboão da Serra)

Grupo 20 (São José dos Campos)

Grupo 21 (São Bernardo do Campo)

Grupo 22 (Mogi das Cruzes)

Grupo 23 (São Caetano do Sul)

Grupo 24 (São Paulo - Zona Oeste)

Grupo 25 (Barueri)

Grupo 26 (Guarulhos)

Grupo 27 (Osasco)

Grupo 28 (São Paulo - Zona Leste)

Grupo 29 (Itararé)

Grupo 30 (Diadema)

Segunda fase

Terceira fase

Classificação para as oitavas de final

Fase final

Final 

 a.  O Paulista foi excluído da competição pela FPF, após o zagueiro "Brendon" jogar com a documentação irregular.<noinclude>

Premiação

Artilharia

Classificação geral 
Oficialmente a FPF não reconhece uma classificação geral na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tabela a seguir classifica as equipes de acordo com a fase alcançada e considerando os critérios de desempate.

|}

Ligações externas 
 

Copa São Paulo de Futebol Júnior
Futebol de 2017 em São Paulo